Starrgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Starrgölen, Småland, sjö i Mönsterås kommun, 
Starrgölen, Östergötland, sjö i Åtvidabergs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn